Syddjurs Kommune ist eine dänische Kommune im Osten Jütlands. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der bisherigen Kommunen Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm und Rønde im Århus Amt.

Syddjurs Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Midtjylland, der Sitz der Verwaltung befindet sich in Rønde.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Syddjurs Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)